Индекс Биллетера () — демографический индекс, который отражает возрастной состав населения. Индекс был предложен в 1954 году швейцарским демографом Эрнстом Биллетером.
Индекс характеризует соотношение доли населения моложе репродуктивного возраста (0-14 лет) и старше репродуктивного возраста (50 лет и старше) на 100 человек населения репродуктивного возраста (15-49 лет). Он рассчитывается как отношение разности числа лиц в возрасте 0-14 лет и 50 лет и старше к численности населения в возрасте 15-49 лет. Индекс принимает положительные значения, когда в общей численности населения доля детей больше, чем доля лиц старше 50 лет. И, наоборот, принимает отрицательные значения, когда доля лиц старше 50 лет больше, чем доля детей.

Примечания

Литература 
 
 Ernst P. Billeter Eine Masszahl zur Beurteilung der Altersverteilung einer Bevölkerung, Swiss Journal of Economics and Statistics (SJES), 1954, vol. 90, issue IV, 496-505
 Индекс Биллетера в регионах Республики Казахстан

Демографическая теория